Lindisfarne kan syfta på följande:

 Lindisfarne, ö vid Northumberland på Englands nordöstra kust
 Lindisfarne Castle, ett slott på Lindisfarne
 Lindisfarne Priory, en klosterruin på Lindisfarne
 Lindisfarneevangelierna, en illumination som skapades på Lindisfarneklostret på 700-talet
 Lindisfarne (musikgrupp), brittisk musikgrupp
 Lindisfarne, Montana, ort i USA
 Lindisfarne, Tasmanien, ort i Australien